Le tournoi de tennis de Pattaya est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2000, classée en catégorie Tier IVb, se dispute du 13 au .

Anne Kremer remporte le simple dames. En finale, elle bat Tatiana Panova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yayuk Basuki et Caroline Vis.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pattaya
 Saison 2000 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2000
Pattaya
2000 en Thaïlande
Tennis en novembre 2000